

Toponyme 

 Almere, une ville néerlandaise ;
 Almere, un ancien lac intérieur là où se trouve maintenant l'IJsselmeer, à l'Est de la Hollande-Septentrionale, au centre des Pays-Bas d'aujourd'hui ;
 , une page d'homonymie.

Clubs sportifs 

 Almere City FC, un club néerlandais de football basé à Almere
 Almere'90, un club néerlandais de baseball basé à Almere
 Omniworld Almere, un club de volley-ball néerlandais, basé à Almere